Gibraltar Premier Division 2013/2014 var den 115:e säsongen av högstaligan i fotboll i Gibraltar sedan starten. Ligan innehöll åtta klubbar, en utökning med två lag sedan föregående säsong. Gibraltars fotbollsförbund hade den 24 maj 2013 blivit accepterad som fullvärdig medlem i Uefa vilket innebar att lag från Gibraltar nu fick chansen att kvalificera sig för internationella tävlingar.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor
Gibraltar Football Association

2013 i Gibraltar
2014 i Gibraltar
Fotbollssäsongen 2013/2014
2013/2014